Berliner pode ser:

Berlinense (formato), um formato de jornal
Bola de Berlim, um doce
Berliner Fernsehturm, torre de transmissão em Berlim

Desambiguação